Полыса́ево — город (с 30 октября 1989) областного подчинения в Кемеровской области России. Административный центр Полысаевского городского округа.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен на правом берегу реки Иня (приток Оби), в 9 км к югу от города Ленинск-Кузнецкий, в 105 км от Кемерово. Площадь — 49,29 км².

Железнодорожная станция на линии Юрга — Новокузнецк.

История 
В 1952 году на землях Ленинского (Кольчугинского) рудника был образован рабочий посёлок Полысаево, однако поселение возникло ещё в 1940-м году, когда в строй была сдана шахта «Полысаевская».

В 1980-х годах Полысаево и пгт. Красногорский входят в состав Октябрьского района города Ленинск-Кузнецкий.

Посёлок Полысаево преобразован в город с подчинением Ленинск-Кузнецкому горисполкому, далее Совету народных депутатов в 1989. В 1999 году город признан как самостоятельное муниципальное образование в составе Кемеровской области. Так же в состав города был включён Ленинск-Кузнецкий микрорайон комплексной застройки Соцгородок.

Население

Экономика 
В городе имелись угольные предприятия (в том числе шахта Полысаевская-Северная, которая работала по полному гидравлическому циклу).

Город Полысаево является крупным угледобывающим промышленным центром страны, ежегодно в городе производится продукции на сумму до 19 млрд рублей. Город демонстрирует устойчивый рост промышленности, как и его ближайший сосед. В 2012—2014 гг. Полысаево и Ленинск-Кузнецкий были двумя единственными городами в области, которые демонстрировали рост объёмов промышленного производства.

Образование 
 Детские сады, школы, ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум»

Средства массовой информации 
Возможен приём радиостанций и телеканалов как Белово, так и Ленинск-Кузнецкого из-за близкого расположения городов, в том числе цифрового телевидения в формате DVB-T2. Единственный городской телеканал — Полысаево ТВ (37 канал), издательская деятельность — газета «Полысаево».

Религия 
 Протестанты:
 Христиане веры евангельской:
 Церковь Христиан веры евангельской «Новое Поколение», ул. Юбилейная, 11б;
 Евангельские христиане-баптисты:
 Церковь Евангельских христиан-баптистов г. Полысаево, ул. Аксакова, 71

Люди, связанные с городом 
 Винтер, Виктор Вольдемарович (1951 -) — активный участник профсоюзной деятельности работников культуры. Избирался депутатом поселкового Совета. При организации Октябрьского райисполкома (1986-89) — внештатный заведующий отделом культуры. В год празднования 25-летия города (2014) присвоено почётное звание Заслуженный работник культуры РФ.
 Хмелев, Анатолий Яковлевич (1934 −1994) — Знаменитый шахтер, прославленный бригадир проходчиков шахты «Октябрьская» производственного объединения «Ленинскуголь».
 Черепов, Юрий Петрович (1938—2007) — заслуженный шахтер. В 1977 году ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. награжден медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III, II степени, «За служение Кузбассу», «Лауреат премии Кузбасса», полный кавалер знака «Шахтерская слава», кавалер двух орденов Ленина. В феврале 2007 городским Советом народных депутатов было принято решение о присвоении вечерней общеобразовательной школе № 5 имени Героя Социалистического Труда Юрия Черепова.

Примечания

Ссылки 
 Сайт города
  Полысаево в энциклопедии «Мой город»

 
Населённые пункты Полысаевского городского округа